Trà Bồng (Quảng Ngãi)
 Trà Bồng (rivier)